Kościelec bezeichnet

Berge
 in der Hohen Tatra, siehe Kościelec (Hohe Tatra)
 in den Sudeten, siehe  Kościelec (Sudeten)
 in den schlesischen Beskiden, siehe  Kościelec (Schlesische Beskiden)
 in den Westbeskiden, siehe  Kościelec (Westbeskiden)

Ortschaften
 Kościelec (Powiat Kolski) (Kirchdorf) in der Woiwodschaft Großpolen
 Kościelec (Mycielin) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Mycielin
 Kościelec (Pakość) (Kosielez) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Pakość
 Kościelec (Proszowice) in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gmina Proszowice
 Kościelec (Krotoszyce) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Krotoszyce
 Kościelec (Stary Targ) (Altkirch) in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Stary Targ
 Kościelec (Rędziny) in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Rędziny